

Чабани — селище міського типу, Фастівський район, Київська область
 Чабани — село, Хмельницький район, Хмельницька область

Чабани — село, Балезінський район, Удмуртія